La ligne 466B, d'après son numéro de tableau horaire, est une ancienne ligne du tramway vicinal de Liège de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Liège à Blegny entre  et .

Histoire 
 : mise en service entre la place Saint-Lambert à Liège et Bellaire.

 : prolongement jusqu'à Saive.

 : prolongement jusqu'à Barchon.

 : prolongement jusqu'à Blegny Station.

 Suppression, remplacement par une ligne d'autobus sous l'indice 67, le service fret demeure entre Blegny (Trembleur) Mine et la gare de Warsage.

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux horaires :
  : 466, numéro partagé avec la ligne 466A Liège - Fouron-le-Comte.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal de Liège
 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Liège

Ligne du tramway vicinal de Liège
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Liège